Hynek Pelc je jméno těchto osobností:

 Hynek Pelc (1844–1915) – český organizátor zdravotnictví
 Hynek Pelc (1895–1942) – český sociální lékař